La Mambla d'Orís, colònia tèxtil del riu Ter, al municipi d'Orís (Osona)
 Masia la Mambla, masia d'Orís (Osona), de la qual la colònia va prendre el nom.